Times bezeichnet:

 eine Schriftart, siehe Times New Roman

verschiedene Zeitungen und Magazine:

 The Times, eine Zeitung aus London
 The Times of Malta, eine Tageszeitung aus Malta
 Ainu Times, eine vierteljährlich erscheinende Zeitung aus Japan.
 Asia Times Online, eine Online-Zeitung in Englisch und Chinesisch.
 Financial Times, eine in London erscheinende Wirtschaftszeitung.
 Financial Times Deutschland, das deutsche Pendant der Financial Times (am 7. Dezember 2012 zum letzten Mal erschienen) 
 Gay Times, ein britisches Magazin für schwule und bisexuelle Männer.
 The Atlantic Times, eine englischsprachige Monatszeitung aus Deutschland für die USA und Kanada.
 The German Times, eine englischsprachige Monatszeitung aus Deutschland für Europa.
 The Irish Times, eine irische Tageszeitung (Sitz: Dublin).
 The Korea Times, eine englischsprachige Tageszeitung in Südkorea.
 Los Angeles Times, eine der auflagenstärksten Tageszeitungen in den USA.
 Middle East Times, eine englischsprachige ägyptische Tageszeitung (Kairo).
 The Moscow Times, eine englischsprachige russische Tageszeitung aus Moskau.
 The New York Times, eine einflussreiche überregionale Tageszeitung aus New York.
 Sunday Star-Times, die auflagenstärkste Wochenzeitung in Neuseeland.
 St. Petersburg Times
 St. Petersburg Times (Russland), eine russische Wochenzeitung aus Sankt Petersburg.
 Tampa Bay Times, eine US-amerikanische Tageszeitung aus St. Petersburg (Florida).
 The Sunday Times, mehrere Sonntagszeitungen:
 The Sunday Times (Vereinigtes Königreich), die größte sonntägliche Zeitung im Vereinigten Königreich und Irland (gleicher Herausgeber wie die Times).
 The Sunday Times (Südafrika), die größte südafrikanische Wochenzeitung aus Johannesburg.
 The Sunday Times (Australien), eine Zeitung aus Perth mit Verbreitung in Western Australia.
 The Sunday Times (Indien)
 The Sunday Times (Ruanda)
 The Sunday Times (Singapur)
 The Sunday Times (Sri Lanka)
 Times Higher Education, eine britische Wochenzeitung, die über Hochschulbildung informiert (auch The Times Higher Education Supplement genannt).
 The Times of India, die größte englischsprachige Tageszeitung Indiens.
 The Washington Times, eine amerikanische Tageszeitung mit Sitz in Washington.

Filme und Serien:
 Happy Times, eine Tragikomödie (2001) des chinesischen Regisseurs Zhang Yimou.
 Harsh Times – Leben am Limit, ein Gangsterdrama (Film 2005, Drehbuch und Regie David Ayer).

Siehe auch:
 Tampa Bay Times Forum
 Times Square
 TIMES-Märkte
 Time (Begriffsklärung)
 Modern Times (Begriffsklärung)
 The Tymes